Ludvig Müller henviser til:

 Ludvig Müller (numismatiker) (1809–1891) – dansk numismatiker og museumsmand
 Ludvig Müller (skuespiller) (1868–1922) – norsk skuespiller og teaterchef
 Ludvig Christian Müller (1806–1851) – dansk præst og seminarieforstander

Se også 
 Ludwig Müller